Herriman může být:

 Herriman (Utah) – město v Utahu ve Spojených státech amerických
 George Herriman (1880–1944) – americký karikaturista
 Damon Herriman (* 1970) – australský herec